Fabriciana steckei är en fjärilsart som beskrevs av Vogt 1921. Fabriciana steckei ingår i släktet Fabriciana och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
steckei